Ізвору () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Ізвору () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Ізвору.
 Ізвору () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Іон-Крянге.
 Ізвору () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Козієнь.
 Ізвору () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Тісеу.
 Ізвору () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Валя-Лунге.
 Ізвору () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Вішина.
 Ізвору () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Гогошарі.
 Ізвору () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Винеторій-Міч.
 Ізвору () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Провіца-де-Сус.
 Ізвору () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Геняса.
 Ізвору () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Крецень.